Рыбий глаз:
 Рыбий глаз — глаз рыбы или другого подводного обитателя.
 «Рыбий глаз» — сверхширокоугольный фотографический объектив, который имеет угол изображения, близкий или больший 180°.
 «Рыбий глаз» — химико-технологический термин, использующийся (наряду с термином «козёл») для описания двух наиболее часто встречающихся дефектов при производстве литого (не экструзионного) оргстекла.
 «Рыбий глаз» — международный фестиваль любительских фильмов.
 Рыбий глаз — одно из названий минерала апофиллит.

См. также 
 Рыбий глаз Максвелла — один из видов абсолютной оптической системы.